Edgeworth steht für:

in den Vereinigten Staaten:
 Edgeworth (Massachusetts)
 Edgeworth (Pennsylvania)
 Edgeworth (Texas)

m Vereinigten Königreich:
 Edgeworth (Gloucestershire)

Personen:
 Francis Ysidro Edgeworth (1845–1926), englischer Ökonom
 Kenneth Essex Edgeworth (1880–1972), irischer Astronom
 Maria Edgeworth (1767–1849), irische Schriftstellerin
 Michael Pakenham Edgeworth (1812–1881), irischer Botaniker, nach ihm benannt Edgeworthia chrysantha
 Richard Lovell Edgeworth (1744–1817), englischer Aufklärer und Erfinder; Vater von Maria Edgeworth

Sonstiges:
 ein grafisches Konstrukt, Edgeworth-Box
 das Edgeworth-Steuerparadoxon